Ancuta Stoenescu (1980-) joueuse roumaine de basket-ball.
 Dan Stoenescu 1980-), diplomate, politologue et journaliste roumain.
 Elena Caragiani-Stoenescu (1887-1929), aviatrice roumaine.
 Eustațiu Stoenescu (1884-1957), peintre roumain.

Patronyme roumain